Ансон

Ансон

Енсон (округ, Північна Кароліна)
 Ансон — місто, штат Мен
 Ансон — місто, штат Техас
 Ансон — місто, штат Вісконсин
 Ансон — переписна місцевість, штат Мен